Semion Șvarțburd (în ; ) a fost un profesor și matematician sovietic, doctor în științe pedagogice (1972), membru corespondent al Academiei de Științe Pedagogice a URSS (1968).

A fost autorul a numeroase lucrări științifice în domeniul matematicii aplicate, pedagogiei, metodelor de predare, utilizării tehnologiei computerizate în procesul pedagogic, precum și a mijloacelor didactice pentru profesori și studenți, cât și pentru școlile specializate. Manualul său „Matematica pentru clasa a 6-a” în 2007, ajunsese deja la 17 reeditări. În plus, a fost redactor la diverse manuale de matematică și o serie de colecții numite „Problemele școlilor matematice” (1965-1970). A fost co-autor al unor matematicieni sovietici proeminenți precum Andrei Kolmogorov, dar cea mai lungă și fructuoasă colaborare a avut-o cu Naum Vilenkin.

Biografie
S-a născut în târgul Rîbnița din ținutul Balta, gubernia Podolia, Imperiul Rus (acum oraș din Transnistria, Republica Moldova). În copilărie, fusese bolnav de poliomielită și s-a deplasat cu cârje toată viața. În 1940 a absolvit Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Odesa, după care a devenit profesor la Departamentul de Mecanică Teoretică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial s-a aflat în evacuare, după războiul a lucrat ca profesor de matematică într-o școală secundară din Moscova. Din 1967 a fost șef al Laboratorului de matematică aplicată al Institutului de cercetare a conținutului și metodelor de predare al Academiei de Științe Pedagogice a URSS.

În 1990, a emigrat în Israel împreună cu soția și familia. A murit la Haifa pe 31 mai 1996.

Fratele său, Boris, a fost om de știință în domeniul ingineriei mecanice, doctor în științe tehnice și profesor.

Lucrări
 С. И. Шварцбурд. Системы уравнений. Издательство АПН РСФСР: Москва, 1955.
 Б. И. Шварцбурд, С. И. Шварцбурд. Задачи по математике для школ с машиностроительной специализацией: пособие для учителей 9—11 классов. М.: Учпедгиз, 1962.
 Е. Дынкин, Н. Крылов, С. Молчанов, А. Сосинский, С. Шварцбурд. Математическая школа. Лекции и задачи (см. здесь ). Издательство МГУ: Москва, 1965.
 С. И. Шварцбурд. Математика и естествознание. Проблемы математической школы. Просвещение: Москва, 1969.
 Н. Я. Виленкин, Р. С. Гутер, С. И. Шварцбурд, Б. В. Овчинский, В. Г. Ашкинузе. Алгебра. Учебное пособие для 9-10 классов средних школ с математической специализацией. Просвещение: Москва, 1972.
 Н. Я. Виленкин, С. И. Шварцбурд. Математический анализ. Учебное пособие для IX—X кл. средних школ с углублённым изучением математики. Наука: Москва, 1973 (2-е издание).
 К. И. Нешков, С. И. Шварцбурд. Преподавание математики в 4-5 классах. Просвещение: Москва, 1975.
 С. И. Шварцбурд, О. А. Боковнев. Углублённое изучение алгебры и анализа: Пособие для учителей. Просвещение: Москва, 1977.
 С. И. Шварцбурд. Состояние и перспективы факультативных занятий по математике: Пособие для учителей. Просвещение: Москва, 1977.
 С. И. Шварцбурд, М. П. Ковалёв. Электроника помогает считать. Просвещение: Москва, 1978.
 Н. Я. Виленкин, К. И. Нешков, С. И. Шварцбурд, А. С. Чесноков, А. Д. Семушин. Математика. Учебник для 4-го класса средней школы. Просвещение: Москва, 1979.
 В. В. Фирсов, С. И. Шварцбурд, О. А. Боковнев. Избранные вопросы математики. Просвещение: Москва, 1979.
 С. И. Шварцбурд. Избранные вопросы математики: 10 класс. Факультативный курс. Просвещение: Москва, 1980.
 С. И. Шварцбурд, О. С. Ивашев-Мусатов. Алгебра и начала анализа. Учебное пособие для ПТУ. Мокслас: Вильнюс, 1981.
 Н. Я. Виленкин, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика. Учебник для 4 класса средней школы. Москва: Прсвещение, 1984.
 Н. Я. Виленкин, В. М. Оксман, С. И. Шварцбурд. Микрокалькулятор-школьнику. Просвещение: Москва, 1986.
 М. Галицкий, М. Мошкович, С. Шварцбурд. Углублённое изучение курса алгебры и математического анализа. Просвещение: Москва, 1986.
 Н. Я. Виленкин, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика. Учебник для 5 класса средней школы. Ганатлеба: Тбилиси, 1988.
 Н. Виленкин., О. Ивашов-Мусатов, С. Шварцбурд. Алгебра и математический анализ. 9, 10 и 11 классы. Просвещение: Москва, 1988.
 Б. Ивлев, А. Абрамов, Ю. Дудницын, С. Шварцбурд. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа. Просвещение: Москва, 1990.
 М. Л. Галицкий, М. М. Мошкович, С. И. Шварцбурд. Углублённое изучение алгебры и математического анализа. Просвещение: Москва, 1997.
 Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. Алгебра и математический анализ для 10 класса: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углублённым изучением математики. Просвещение: Москва, 1978 (6-е издание), 1997—2003.
 Н. Виленкин, О. Ивашев-Мусатов, С. Шварцбурд. Алгебра и математический анализ. 11 класс. Учебник. Мнемозина: Москва, 2007.
 Н. Виленкин, В. Жохов, А. Чесноков, С. Шварцбурд. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Просвещение: Москва, 1994, 2001, Мнемозина: Москва, 2003 (11-е издание), 2004 (13-е издание) и 2007 (17-е издание).
 А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, В. И. Жохов, Н. Я. Виленкин. Математика: Учебник для 5 класса средней школы. Мнемозина: Москва, 2001 (ряд переизданий под близкими названиями).
 С. И. Шварцбурд, Б. М. Ивлев, С. М. Саакян. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Просвещение: Москва, 2001.
 Н. Виленкин, О. Ивашев-Мусатов, С. Шварцбурд. Методические рекомендации по использованию учебных пособий «Алгебра и математический анализ, 10», «Алгебра и математический анализ, 11». Мнемозина: Москва, 2004.
 С. И. Шварцбурд, Б. М. Ивлев, С. М. Саакян. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10 класс. Просвещение: Москва, 2006.
 Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Подробный решебник по математике к учебнику 5 класса. М.: Просвещение, 2014.

Referințe

Legături externe
Biografie la schools.keldysh.ru

Nașteri în 1918
Decese în 1996
Oameni din Rîbnița
Evrei din Transnistria
Oameni de știință sovietici
Matematicieni sovietici
Pedagogi sovietici
Absolvenți ai Universității din Odesa
Decese în Haifa